Więcierza – potok w Beskidzie Makowskim
 Więcierza  – przysiółek wsi Tokarnia w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Tokarnia